Escuela Preparatoria Jones (Jones High School) puede referirse:

 Academia Futuros de Jones, anteriormente la Escuela Preparatoria Jesse H. Jones - Houston, TX
Jones High School (Florida) — Orlando (Florida)
Jones County High School  — Gray (Georgia)
Jones Senior High School — Trenton (Carolina del Norte)
Jones High School (Oklahoma) — Jones (Oklahoma)
Northeast Jones High School — Laurel (Misisipi)
South Jones High School — Ellisville (Misisipi)
West Jones High School — Laurel (Misisipi)
Jones County High School — Murdo (Dakota del Sur)
A C Jones High School — Beeville (Texas)